El término Tróitske puede referirse a:

Ucrania 

 Tróitske (Kamianské, Dnipropetrovsk), pueblo situado en el raión de Kamianské del óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania).
 Tróitske (Novomoskovsk, Dnipropetrovsk), pueblo situado en el raión de Novomoskovsk del óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania). 
 Tróitske (Pavlogrado, Dnipropetrovsk), pueblo situado en el raión de Pavlogrado del óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania). 
 Tróitske (Sinélnikove, Dnipropetrovsk), pueblo situado en el raión de Sinélnikove del óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania).
 Tróitske (Donetsk), pueblo situado en el raión de Donetsk del óblast de Donetsk (Ucrania).
 Tróitske (Kramatorsk, Donetsk), pueblo situado en el raión de Kramatorsk del óblast de Donetsk (Ucrania).
 Tróitske (Pokrovsk, Donetsk), pueblo situado en el raión de Pokrovsk del óblast de Donetsk (Ucrania).
 Tróitske (Járkov), pueblo situado en el óblast de Járkov (Ucrania).
 Tróitske (Severodonetsk, Lugansk), pueblo situado en el raión de Severodonetsk del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Tróitske (Svátove, Lugansk), asentamiento urbano situado en el raión de Svátove del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Tróitske (Odesa), pueblo situado en el raión de Odesa del óblast de Odesa (Ucrania).
 Tróitske (Podilsk, Odesa), pueblo situado en el raión de Podilsk del óblast de Odesa (Ucrania).